El término provincia de Santander puede referirse a:

 Santander (1833-1982), antigua provincia española perteneciente a la región de Castilla la Vieja.
 Santander (1850-1857), antigua provincia colombiana creada en la República de la Nueva Granada.
 Santander (1859-1908), antigua provincia colombiana perteneciente al departamento del Cauca.
 Nuevo Santander (1746-1821), provincia del Virreinato de la Nueva España y del primer Imperio Mexicano.
 Santander, provincia marítima de la costa atlántica española.